Francis Bacon
Francis Bacon (1561–1626) brit filozófus, államférfi
Francis Bacon (1587–1657) angol bíró
Francis Bacon (1600–1663) angol politikus
Francis Bacon (1869–1915) angol krikettjátékos
Francis Bacon (1909–1992) figurális festő
hasonló nevűek
Francis Thomas Bacon (1904–1992) angol mérnök